Roland Yuno Rech (1944) és un mestre zen francès que ensenya la pràctica de la meditació asseguda, el zazen, a Europa.

Es va llicenciar en Ciències Polítiques i Psicologia Clínica per la Universitat de París. A partir d'un viatge per tot el món, va descobrir la pràctica en un temple de Kyoto i va decidir tornar a França per seguir l'ensenyament del Mestre Deshimaru, de qui serà deixeble entre 1972 i 1982.

Roland Yuno Rech va donar el Shiho, la transmissió del Dharma, a Lluís Nansen Salas, el 9 de desembre de 2016 a Lluçà.

Obra 
 Roland Rech, Monje Zen en occidente, Editorial Milenio, Lleida 2000 
 Taisen Deshimaru, Preguntes a un mestre zen Pagès Editors, Lleida 2005. 
 Taisen Deshimaru, La pràctica del zen. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 2003, 2012.
 Taisen Deshimaru, Autobiografia d'un monjo zen. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 2010.

Referències 

Francesos
Alumnes de la Universitat Denis Diderot
Parisencs